

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Stary Gościniec –  część wsi Korczyna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Stary Gościniec – część wsi Miłków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów